Асача:

 Асача — комплекс вулканов, расположенный в южной части Камчатского полуострова.
 Асача — река на полуострове Камчатка в России.